The Accountant (englisch Der Buchhalter) steht für:

 The Accountant (2001), US-amerikanischer Kurzfilm von Ray McKinnon
 The Accountant (2016), US-amerikanischer Film von Gavin O’Connor